Megareus ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Megareus (Boiotien)
 Megareus (Sohn des Kreon), Opfer einer Weissagung des Teiresias